Diwan (ursprünglich , auch ) steht für:

 Diwan (Verwaltung), eine Ratsversammlung oder Behörde in der islamischen Kultur
 Diwan als Textsammlung:
 Diwan (Dichtung), Sammlungen von Poesie und Prosa in der orientalischen Literatur
 Chronik von Kanem-Bornu, siehe Girgam
 Diwan (Zeitschrift), deutsch-arabische Literaturzeitschrift
 Diwan (Polsterbank), ein Bettsofa ohne Lehne, siehe Sofa
 Diwan (Empfangsraum), Zimmer, in dem im Nahen Osten Gäste empfangen werden 
 Diwan (Mantel), langes Kleidungsstück
 Diwân (1998) und Diwân 2 (2006), zwei Studioalben des algerischen Sängers Rachid Taha
 Diwan, bretonischer Verein, siehe Diwan-Schulen
 diVan, Begleitband des Musikers Gültekin Kaan
 Diwan, deutscher Experimentalfilm des Regisseurs Werner Nekes aus dem Jahr 1974

Diwan ist der Familienname folgender Personen:
 Audrey Diwan (* 1980), französische Filmregisseurin, Drehbuchautorin, Journalistin und Verlegerin

Siehe auch:
 Diwana, ein  Bollywoodfilm der 1960er-Jahre
 Divani (Begriffsklärung)
 Diwano, ägyptische Münze